Талия може да се отнася за:
 Талия – част от корема намираща се между гръдния кош и таза
 Талия – древногръцка муза на комедията
 Талия – мексиканска певица
 Талия Уинтърс – героиня от научно-фантастичния сериал Вавилон 5
 Талия Флора-Каравия – гръцка художничка
 Талия Шайър – американска актриса
 Рено Талия – модел леки автомобили